Vladimir Beba Popovic (Serbie, 1958) est le fondateur et directeur du think-tank régional ”Institut des politiques publiques” et l’ancien directeur du Service de communication du gouvernement de Zoran Djindjic.

Biographie 
Il est né en Serbie en 1958. Diplômé de la Faculté d’Économie de l’Université de Belgrade, il devient à la fin des années 1980 le premier directeur de la chaîne multinationale des agences de publicité “Ogilvy & Mather” pour le territoire de l’ex-Yougoslavie. Avec l’instauration du système multipartite en Serbie, Vladimir Popovic prend un rôle actif dans la vie politique de la Serbie oppositionnaire et crée, depuis les premiers jours, des campagnes marketing pour la plupart des partis de l’opposition de l’époque. 

À partir de 1994, il commence sa collaboration constante avec le Parti démocratique et son président Zoran Djindjic. Pendant cette période, il gère non seulement toutes les campagnes électorales dans lesquelles participait le Parti démocratique, mais aussi celles des coalitions de l’opposition, telles que la coalition “Zajedno”(Ensemble), “Savez za promene” (Alliance pour le changement), etc. Il fut également directeur de campagne électorale de la coalition DOS - “Demokratska Opozicija Srbije” (Opposition Démocratique de Serbie). Popovic entre dans le gouvernement après les changements démocratiques et prend part à la création du cabinet du Premier ministre, pour reprendre ensuite la création et la gestion du Service de communication du Gouvernement de la République de Serbie. Il occupe ce poste jusqu’au milieu de l’année 2003, lorsqu’il se tourne à nouveau vers son entreprise et la publicité. 

Depuis 2004, il n’a de cesse d’aider activement le secteur civil en Serbie. Il prend part à la réalisation de nombreux projets, notamment avec le Cabinet d’avocats pour les droits de l’homme “Yucom” de Belgrade et avec Biljana Kovacevic Vuco. Il fournit des services de façon active, aide des partis politiques en Serbie et participe à la création de nouveaux partis et mouvements libéraux et démocratiques. Il vit depuis 2005 à Vienne, Londres et Podgorica. Il s’est spécialisé dans plusieurs domaines, à savoir le marketing politique, l’administration d’état, les medias et l’application des stratégies médiatiques.

Liens externes 
 L‘Institut des politiques publiques

Personnalité serbe